Millardet ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Millardet (1876–1953), französischer Romanist, Okzitanist und Dialektologe
 Patricia Millardet (1957–2020), französische Schauspielerin
 Pierre-Marie Alexis Millardet (1838–1902), französischer Mediziner und Botaniker